|-
| 147601 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147602 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147603 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147604 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147605 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147606 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147607 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147608 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147609 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147610 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147611 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147612 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147613 - || || 16 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147614 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147615 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147616 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147617 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147618 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147619 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147620 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147621 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147622 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147623 - || || 20 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147624 - || || 22 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147625 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147626 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147627 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147628 - || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147629 - || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147630 - || || 23 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147631 - || || 24 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147632 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147633 - || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147634 - || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147635 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147636 - || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147637 - || || 9 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147638 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147639 - || || 12 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147640 - || || 11 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147641 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147642 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147643 - || || 12 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147644 - || || 12 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147645 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147646 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147647 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147648 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147649 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147650 - || || 12 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147651 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147652 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147653 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147654 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147655 - || || 15 de maig de 2004 || Needville || P. Garossino
|-
| 147656 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147657 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147658 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147659 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147660 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147661 - || || 14 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147662 - || || 10 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147663 - || 2004 KD || 16 de maig de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 147664 - || || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147665 - || || 17 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147666 - || || 19 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147667 - || || 19 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147668 - || || 22 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147669 - || || 23 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147670 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147671 - || || 13 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147672 - || || 8 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147673 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147674 - || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147675 - || 2004 ML || 16 de juny de 2004 | Socorro || LINEAR
|-
| 147676 - || || 19 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147677 - || || 10 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147678 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147679 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147680 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147681 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147682 - || || 17 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 147683 - || || 21 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147684 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147685 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147686 - || || 10 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 147687 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147688 - || || 7 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147689 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147690 - || || 16 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147691 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147692 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147693 Piccioni || || 11 de febrer de 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 147694 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147695 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147696 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147697 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147698 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147699 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147700 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

7